Fritz Rémond ist der Name folgender Personen:

*Fritz Rémond senior (1864–1936), deutscher Schauspieler, Opernsänger und Theaterdirektor
Fritz Rémond junior (1902–1976), deutscher Schauspieler, Regisseur und Impresario

Siehe auch:
 Fritz Rémond Theater, Theater in Frankfurt am Main